OST peut faire référence à :

Acronyme 
 Organisation scientifique du travail,
 Observatoire des sciences et des techniques, un organisme français, intégré depuis 2014 dans le HCERES,
 Opération sur titre d'une entreprise,
 Organisation socialiste des travailleurs, un parti politique sénégalais
 Orchestre symphonique de Talence,
 Original soundtrack, un terme anglais qui désigne la musique d'un film, d'un jeu vidéo ou d'un animé.
 Ostende en Belgique, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Offline Storage Table : ost est l'extension du fichier de stockage des messages pour utilisation non connectée de Microsoft Outlook
 Orifice supérieur du thorax, espace anatomique situé au niveau du thorax humain.
 OST est un projet de télescope spatial de la NASA.
 Officier sur titre, dans l'armée française

Nom de famille 
Le patronyme Ost provient :
du prénom germanique Osto (fr. Osté) 
du prénom latin Augustus
de l'ancien français Hoste (celui qui donne l'hospitalité à quelqu'un) 

 Adrian Ost, un batteur américain,
 Alfred Ost (1884 – 1945), un peintre, dessinateur, illustrateur, lithographe et affichiste belge,
 François Ost (né en 1952), un juriste, philosophe et écrivain belge.
 Dany Ost (né en 1960) est un footballeur et entraîneur belge.

Autres 
 Ost, un ancien mot français désignant une armée en campagne,
 Ost, une ancienne commune française des Hautes-Pyrénées, aujourd'hui intégrée à Ayzac-Ost.